François Colletet, (1628 - 1680?), un poète français ;
 Guillaume Colletet, (1596 - 1659), un poète français.